Premier Liha w piłce nożnej 2014/15 – XXIV edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych ukraińskiej klubowej piłki nożnej. Sezon rozpoczął się 25 lipca 2014, a zakończy się w maju 2015. Szachtar Donieck będzie bronił po raz kolejny tytuł mistrza Ukrainy.

Drużyny 

Zespoły występujące w Premier Lidze 2014/2015:
 Czornomoreć Odessa
 Dnipro Dniepropetrowsk
 Dynamo Kijów 
 Howerła Użhorod
 Illicziweć Mariupol
 Karpaty Lwów
 Metalist Charków
 Metałurh Donieck
 Metałurh Zaporoże
 Olimpik Donieck 
 Szachtar Donieck 
 Wołyń Łuck
 Worskła Połtawa
 Zoria Ługańsk

Uwagi
  — zespoły, które awansowały z Pierwszej ligi edycji 2013/2014.

Rozgrywki

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy 

Uwagi:
 Jako sponsora technicznego należy rozumieć firmę, która dostarcza danemu klubowi stroje i sprzęt niezbędny do gry
 Jako sponsora strategicznego należy rozumieć firmę, która reklamuje się na klatce piersiowej koszulki meczowej

Najlepsi strzelcy 
Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2015

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Ukraiński Futbol od Dmitrija Troszczija 
 Archiwum Mistrzostw na stronie UkrSoccerHistory 
 Statystyki na RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Ukrainie
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 na Ukrainie
2015 na Ukrainie